Il toponimo Skrýšov si può riferire a diverse località della Repubblica Ceca:
Skrýšov, frazione di Křečovice, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Skrýšov, frazione di Ratměřice, comune del distretto di Benešov, nella Boemia centrale
Skrýšov, frazione di Šebířov, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
Skrýšov, frazione di Svatý Jan, comune del distretto di Příbram, nella Boemia centrale
Skrýšov, frazione di Pelhřimov, città del distretto di Pelhřimov, nella Boemia meridionale
Skrýšov, frazione di Polná, città del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina